, homme de lettres luxembourgeois ;
 , homme de lettres luxembourgeois ;
 Ken Conter, coureur cycliste luxembourgeois ;
 , plongeuse italienne.